Liemers (streek), in de provincie Gelderland
Liemers (dialect), het Nederfrankisch-Nedersaksische dialect van de gelijknamige streek
Scholtambt van Liemers, de Kleefse enclave